Skottet kan syfta på:

 Skottet (1914) – en svensk film från 1914
 Skottet (1969) –en svensk film från 1969